Анри Фредерик Шопен (1804, Любек — 1880, Монтиньи-сюр-Луэн) — французский исторический живописец.

Биография 
Родился в Германии в семье французов, скульптора Жана-Луи-Теодора Шопена и его жены. Начал своё обучение живописи в 1816 году в Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Посещал академию вплоть до 1818 года; в 1821 году переехал в Париж, где учился живописи у прославленного живописца барона Гро. В 1831 году выиграл Римскую премию за картину  «Ахиллес, преследуемый богом реки Ксанф», на сюжет Одиссеи, после чего на четыре года уехал в Рим. По возвращении дебютировал в 1835 году на Парижском салоне с четырьмя картинами.

В 1830 году Анри Шопен женился на Натали-Софи Дейли (1810—1895) и стал зятем актёра Армана Дейли, пайщика труппы «Комеди Франсез».

Карьера Шопена была достаточно успешна, он был хозяином собственной живописной мастерской. В 1848 году был избран почётным вольным общником Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, после чего преподнёс в дар Академии свою картину «Суд Соломона».

Скончался художник в возрасте 76 лет в городке Монтиньи-сюр-Луэн и был похоронен на местном кладбище.

Работы художника хранятся в музеях Версаля, замков Фонтенбло и Мальмезон, лондонской коллекции Уоллеса.

Характеристика творчества художника в ЭСБЕ 

Многочисленные картины этого художника, вообще эффектные по композиции, нежные и приятные по краскам, исполненные элегантной кистью, в большинстве случаев страдают отсутствием глубины внутреннего содержания. Важнейшие между ними: «Карл IX в Варфоломеевскую ночь», «Явление Спасителя и Богородицы св. Франциску Ассизскому», «Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне», «Моисей помогает дочерям мадиамского священника напоить их овец» (...), «Костер Сарданапала», сцены из романа «Павел и Виргиния», аллегория «Листопад».

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Dictionnaire Bénézit.
 Статья: «Schopin (Henri-Frédéric)», в словаре: Nouveau Larousse illustré, tome VII, 1904.
 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle (suppl.), vol.17.
 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains.